Citroën C5 – samochód osobowy
 Lockheed C-5 Galaxy – samolot transportowy
 Sinclair C5 – pojazd elektryczny
 Konwertaza C5 – enzym  
 Nokia C5 – telefon komórkowy
 Chevrolet Corvette C5-R – samochód
 Chevrolet Corvette C5 Z06
 Saturn C-5 – rakieta nośna